Bayern 2 beschreibt:

das zweite Hörfunkprogramm des Bayerischen Rundfunks, siehe Bayern 2
ein ehemaliges ganztägiges DAB-Programm des Bayerischen Rundfunks und ein digitales Zusatzprogramm des Senders, siehe  Bayern 2 plus
den Filmpreis des Senders, siehe Bayern 2 und SZ Publikumspreis
den Literatur-Publikumspreis des Senders (seit 2020), siehe unter Bayerischer Buchpreis